Maître Kinkin, titre d'un ouvrage japonais par Koikawa Harumachi ;
 KinKin le Poussin, mascotte du parc d'attraction lillois Les Poussins ;
 Rosette Kinkin, un titre musical du groupe belge Les Gauff'.